U sezoni 2001./02. titulu hrvatskog prvaka u rukometu je obranila momčad Zagreba, nakon što je administrativno oduzet Metković Jambu.

Tablice

Tablica lige

Play-out liga 
Liga igrana jednokružnim liga-sustavom, a sačinjavalo ju je 3 posljednjoplasirane momčadi 1. HRL i tri pobjednika skupina 2. HRL. Prve tri momčadi su stekle pravo nastupa u 1. HRL sljedeće sezone.

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 179
 hrt.hr rezulati i tablica 2001./02.

Poveznice 
 2. HRL 2001./02.
 3. HRL 2001./02.
 Hrvatski kup 2001./02.

2001-02
m-1